Gamme peut désigner :

Musique 
 gamme musicale, suite de notes conjointes d'une échelle.

Marketing 
 gamme de produits, ensemble de produits, de marques ou de références.
 haut de gamme, produits de luxe.

Autres 
 gamme de contrôle, élément de vérification en imprimerie.
 gamme de fabrication, description des opérations de fabrication.